Er wordt een knock-out systeem gespeeld met 90 deelnemers (45 koppels). Koppels worden ingedeeld op basis van hun world-ranking (ITTF Table Tennis World Ranking) van week 46/2021. Een wedstrijd is gewonnen als er drie sets zijn gewonnen. Er wordt niet om derde plek gestreden. De winnaars van de finale bemachtigen de gouden medaille, de verliezers van de finale de zilveren medaille en de verliezers van de halve finale's de bronzen medailles.

Het Chinese koppel Ma Long en Wang Chuqin won de titel in 2019 maar strijdt deze editie niet mee.

Nederlandse tafeltennissers hebben zich niet weten te plaatsen. Er doen vier Belgen mee: Martin Allegro en Florent Lambiet vormen een koppel, Cedric Nuytinck, vormt een koppel met de Pool Jakub Dyjas en Robin Devos met de Fin Benedek Oláh.

De 16 hoogst geplaatste koppels van week 46 hebben een beschermde plaatsing: seed 1 krijgt plaats 1, seed 2 krijgt plaats 64, seeds 5 t/m 8 loten om plaatsen 16, 17, 48 en 49. Seeds 9 t/m 16 loten om plaatsen 8, 9, 24, 25, 40, 41, 56 en 57. De overige 29 plaatsen worden ook via loting op 21 november bepaald.

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Laatste vier 

Mannendubbel